— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1640—1871). Такаока-хан располагался в провинции Симоса (современная префектура Тиба) на острове Хонсю.

Административный центр — Такаока jin’ya (укрепленный дом) в провинции Симоса (современные города Нарита и Симофуса в префектуре Тиба).

История 
Такаока-хан был создан в 1640 году для Иноуэ Масасигэ (1585—1661), приближенного сёгунов Токугава Хидэтада и Токугава Иэмицу, который стал известен после летней осады Осаки. Впоследствии он служил цензором, играл важную роль в преследовании и ликвидации христианской религии в Японии. После подавления Симабарского восстания он был повышен до статуса даймё (10 000 коку) и назначен правителем вновь образованного княжества Танаока.

Однако Иноуэ Масасигэ никогда не посещал свой удел, он делил своё время между Эдо и Нагасаки, исполняя служебные обязанности. Его доход был увеличен до 13 000 коку в 1644 году. Его сын, Иноуэ Масакиё (1628—1675), также проживал в Эдо, передав своим младшим братьям 1500 коку. 3-й даймё Иноуэ Масаакира (1675—1716) был первым даймё Такаока-хана, который проживал в своих владениях. Кроме того, он передал 1500 коку своим младшим братьям, уменьшив свой доход до 10 000 коку риса.

Во время Войны Босин Такаока-хан поддержал Союз Саттё. После битвы при Уэно последний даймё Такаоки, Иноуэ Масаёри, был представлен правительству Мэйдзи. Он был назначен губернатором своего княжества при новой администрации, затем служил в полиции и получил титул виконта (сисяку) в новой аристократической системе — кадзоку.

В июле 1871 года Такаока-хан был ликвидирован. На территории бывшего княжества была создана префектура Такаока, которая позднее вошла в состав современной префектуры Тиба.

Список даймё 
  Род Иноуэ (фудай-даймё) 1640—1871

Источники 
 Papinot, E (1910). Historical and Geographic Dictionary of Japan. Tuttle (reprint) 1972.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии